Space Opera steht für:

 Space Opera, ein Subgenre der Science-Fiction
 Space Opera (Oper), Oper von Aleksander Nowak
 Space Opera (Roman, Vance), Roman von Jack Vance von 1965
 Space Opera (Roman, Valente), Roman von Catherynne M. Valente von 2018